Love (grup estatunidenc), formació estatunidenca de rock dels 1960-70
 Love (grup japonès), duo japonès de pop i R&B
 Llocs:
 Love (cràter), cràter lunar
 Love (Kentucky), poble estatunidenc de Kentucky
 Love (Saskatchewan), poble canadenc de la província de Saskatchewan
 Comtat de Love, comtat estatunidenc d'Oklahoma
 riu Love, riu de Taiwan
 LOVE Park, (oficialment, JFK Plaza), plaça de Filadèlfia
 Dallas Love Field, aeroport de Dallas
 Obres:
 Pel·lícules i televisió:
 Love (1919), pel·lícula dirigida per Fatty Arbuckle
 Love (pel·lícula de 1927), adaptació cinematogràfica d'Anna Karènina en la que actua Greta Garbo
 Love (pel·lícula de 1971), pel·lícula dirigida per Károly Makk
 Love (1982), antologia escrita, dirigida i produïda per dones
 Love (1991), pel·lícula en la que actua Salman Khan
 Love (2004), pel·lícula dirigida per Rajendra Singh Babu
 Love (pel·lícula de 2005), pel·lícula dirigida per Vladan Nikolic
 Love (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca de 2016
 Àlbums:
 Love (Angels & Airwaves), àlbum del 2010
 Love (Aztec Camera), àlbum del 1987
 Love (àlbum de The Beatles), àlbum del 2006
 Love (Cult), àlbum del 1985
 Love (DramaGods), àlbum del 2005
 Love (Edyta Bartosiewicz), àlbum del 1992
 Love (Flipper), àlbum del 2009
 Love (Foetus), àlbum del 2005
 Cançons:
 Love (Robin Hood), de la pel·lícula de Disney Robin Hood (1973)
 Love (Inna)
 Love (John Lennon)
 Love (Keyshia Cole)
 Love (Musiq Soulchild)
 Love (S.E.S.)
 Love (Sasha Son)
 Love (Sonic Dream Collective)
 Love?, de Karl Broderick
 Love (Can Make You Happy), de Mercy
 L-O-V-E, de Nat King Cole
 Miscel·lània: Lexi Love